

Calendrier 
 2024 est une année du calendrier grégorien.

Œuvres de fiction
 Apocalypse 2024 (A Boy and His Dog) est un film de science-fiction tiré d'une nouvelle du même nom d'Harlan Ellison publiée en 1969 et traduite sous le titre Un Gars et son chien.
 2024 est le titre d'un roman de Jean Dutourd publié en 1975.

Autres
 Les Éditions 2024 sont une maison d'édition française créée en 2010.

Références

Homonymie
Homonymie de nombre